Toponímia:
 Harper (Libèria), capital de la República de Maryland, a Libèria
 Harper (Iowa)
 Harper (Kansas)
 Harper (Texas)
 Harper (Utah), despoblat al comtat de Duchesne (Utah, Estats Units)
 Comtat de Harper, diversos indrets
 Comtat de Harper (Oklahoma), comtat al nord-oest de l'estat estatunidenc d'Oklahoma 
 Biografies:
 Alan Harper, personatge fictici de la sèrie de la CBS Two and a Half Men interpretat per l'actor Jon Cryer
 Ben Harper (Pomona, Califòrnia, 1969), guitarrista estatunidenc
 Blake Harper, actor porno canadenc 
 Dillion Harper (Florida, Estats Units, 1991), actriu pornogràfica
 Elijah Harper (Red Sucker Lake, Manitoba, 1949), activista i cabdill cree, membre de l'Indian and Metis & Inuit Student Association
 Hannah Harper (Devon, Anglaterra, 1982), actriu porno 
 James Harper-Orr (Glasgow, 1878 – Old Polmont, Falkirk, 1956), jugador d'hoquei sobre herba i criquet escocès 
 Jessica Harper (Chicago, Illinois, 1949), actriu, escriptora, productora i cantant estatunidenca
 Roy Harper (1941), cantautor i guitarrista anglès, especialista en música rock i folk 
 Stephen Harper (Toronto, 1959), primer ministre del Canadà i líder del Partit Conservador 
 Miscel·lània:
 Harper (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca del 1966 dirigida per Jack Smight
 Harper's Bazaar, revista de moda iniciada l'any 1867 com la primera revista de moda dels Estats Units 
 Harper's Magazine, revista mensual estatunidenca fundada el 1850 que tracta de temes polítics, financers, artístics i literaris 
 Aliatge de Harper, aliatge fusible a 80 °C que conté bismut, plom, estany i cadmi